

Населені пункти та їхні частини
 Маринін — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Маринін — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Маринін — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Маринін — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Маринін — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Маринін — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Маринін — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Маринін — частина села Юзефув у гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Маринін — частина села Вількониці в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Маринін — частина села Вулька-Недзьведзька в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Маринін — частина села Хахальня в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Маринін — колонія в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маринін — колонія в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства
 Маринін — колонія в гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Маринін — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки